Okręty US Navy o nazwie USS  "Swan":
 Pierwszy USS "Swan" (SP-1437) był łodzią motorową o kadłubie drewnianym, która została nabyta przez US Navy 17 sierpnia 1917, ale nigdy oficjalnie nie weszła do służby.
 Drugi "Swan" (AM-34) był trałowcem, który służył w latach 1919 - 1945.
 Trzeci "Swan" (AMS-37) był trałowcem, który służył w latach 1944 - 1955. Nosił także oznaczenia PCS-1438 i YMS-470.

Bibliografia 

Swan